Today (Indiase krant), een Indiase middagkrant die werd uitgegeven door de India Today Group
 To-Day (1917), een film van Harry Rapf uit 1917
 Today (band), een Amerikaanse vocale r&b-groep
 Today (album), een muziekalbum van Junkie XL
 Today (The Cats), ook geschreven als To-Day, een nummer van The Cats van hun elpee Colour us gold uit 1969
 Today (Amerikaanse televisieprogramma), een dagelijkse ochtendprogramma op NBC